Граф (с 1774) Юрий Юрьевич Броун (, ; , , Ирландия — , ) — русский командир ирландского происхождения, генерал-аншеф, рижский генерал-губернатор.

Начало военной карьеры 

Отпрыск старого норманнского рода, якобы прибывшего в Англию с Вильгельмом Завоевателем. Образование получил в Лимерике. Будучи католиком, эмигрирует из Ирландии в 1725 году и поступает на службу к пфальцскому курфюрсту. Здесь подружился с Кейтом, будущим прусским фельдмаршалом. Вслед за ним переходит в 1730 году на русскую службу. Капитан-лейтенант в Измайловском полку, позднее, по собственной просьбе, переведён премьер-майором в Нарвский пехотный полк.

Участие в войнах России 

Участвует в польской войне под началом своего соотечественника, генерала Ласси, тяжело ранен под стенами Данцига.

Участник турецкой войны 1735—1739 годов, ранен при осаде Азова в 1736 году. Выздоровев, возвращается в строй, участвует в 1738 году в осаде и штурме Очакова. В 1739 году попадает в турецкий плен. За время пребывания в плену был трижды продан как невольник. Бежит из плена при содействии французского посланника в Турции в 1740 году, доставив в Санкт-Петербург важные разведданные. В награду производится в генерал-майоры.

Во время войны со шведами в 1742 году командует войсками, прикрывавшими Финский залив между Нарвой и Санкт-Петербургом. За образцовое командование производится в генерал-поручики.

В составе корпуса князя Репнина проделывает поход в Европу для помощи австрийским союзникам в Войне за австрийское наследство. а награждён Орденом Александра Невского.

Участие в Семилетней войне 

Участник всех крупных сражений начального этапа Семилетней войны: в качестве наблюдателя (по договору с Австрией, российские наблюдатели находились при австрийской штаб-квартире с правом голоса в военном совете) — битв при Лобозице, Праге (где у него глазах смертельно ранен его племянник, австрийский фельдмаршал Максимилиан Улисс Броун), Колине, Бреслау, и, в качестве непосредственного участника, — сражения при Гросс-Егерсдорфе, осады Кюстрина. Награждён польским орденом Белого орла. Производится в генерал-аншефы.

Под Цорндорфом, командуя Обсервационным корпусом, составлявшим левое крыло русской армии, получил, во время атаки прусской кавалерии под началом Зейдлица, 11, по другим источникам, 17 сабельных ран, часть из них — в голову. С тех пор носил на голове серебряную бляху, прикрывавшую глубокую рану. Война для него на этом кончается. Возвратился в Санкт-Петербург, где 25 ноября (по старому стилю) 1758 года награждён Орденом Андрея Первозванного.

Бессменный рижский генерал-губернатор 

В 1762 году, при Петре III, назначается рижским (в 1783 году губернаторство переименовано в наместничество) генерал-губернатором. Этот пост он занимал в течение 30 лет, до конца жизни, ознаменовав своё губернаторство многими полезными реформами и улучшениями, способствовавшими процветанию края. В частности, сумел создать в Лифляндской губернии законодательный прецедент регламентации крестьянских повинностей, добившись от депутатов Ландтага принятия патента от 12 апреля 1765 года (в масштабах всей Российской империи подобный закон — Манифест о трёхдневной барщине — начал действовать лишь с 5 апреля 1797 года).

По свидетельству Бантыш-Каменского, в течение всей жизни пользовался славой рачительного хозяина. Заслуги Броуна в качестве администратора отмечены присвоением ему графского титула в 1774 году, пожалованием обширных поместий в Лифляндии, в частности Лиелстраупского замка. В 1782 году, одним из первых, получил вновь учреждённый Орден Св. Владимира 1-й степени. В последние годы жизни просился у Екатерины в отставку по возрасту, но та не пожелала расстаться с полезным и заслуженным деятелем. Любя генерала, она, однако, побаивалась его «горячего нрава» и потому принимала его не иначе, как при свидетелях (Бантыш-Каменский).

Семья 

Был женат первым браком на дочери фельдмаршала Петра Ласси. После смерти Хелен Ласси в 1764 году женился вторично на Элеоноре Кристине фон Менгден (1729—1787). Сын, граф Иван Юрьевич (Георг) Броун, командир Кексгольмского полка, мальтийский кавалер, «первый меценат» Бетховена, похоронен в Вене в одном склепе со своим знаменитым дядей, австрийским фельдмаршалом графом Ласси.

Похоронен в Курляндии, в местечке Шёнберг. Внук Броуна, Мориц (1798 — до 1827) не пережил отца, второй сын генерал-аншефа скончался бездетным.

Примечания

Литература 
 Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей земли русской… — В 5 ч. — : Университетская типография, 1836.
 
 Масловский Д. Ф. Русская армия в Семилетнюю войну. — Вып. 2. — : Типография В. Березовского, 1891.
 
 
 Borch, M. J. Histoire de la vie de George de Browne, comte du Saint-Empire, gouverneur général de Livonie et d'Esthonie, général en chef des armées des Sa Majesté l'impératice de toutes les Russies, chevalier des ordres de St. André, St. Alexandre Newski et St. Wlodimir de Russie, de l'aigle blanc de Pologne, et de Ste. Anne de Holstein, seigneur héréditaire des terres de Smilten, Segewold, Palkmar et Galenhoff etc. etc. Riga: I. F. Hartknoch, 1794. (дигиталная версия)
 Newerkla, S. M. Die irischen Reichsgrafen von Browne-Camus in russischen und österreichischen Diensten. Vom Vertrag von Limerick (1691) bis zum Tod ihres Hausfreunds Ludwig van Beethoven (1827) [= Ирландские рижские графы Броун-Камю в русских и австрийских службах. От Лимерикского договора (1691 г.) до смерти их друга Людвига ван Бетховена (1827 г.)]. В: Lazar Fleishman – Stefan Michael Newerkla – Michael Wachtel (eds.): Скрещения судеб. Literarische und kulturelle Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. A Festschrift for Fedor B. Poljakov (= Stanford Slavic Studies, Volume 49). Berlin: Peter Lang, 2019, с. 43–68.
 Newerkla, S. M. Das irische Geschlecht O'Reilly und seine Verbindungen zu Österreich und Russland [= Ирландская семья О'Рейли и их связи с Австрией и Россией: от сына Ноя Иафета до русского национального поэта Пушкина], В: Diachronie – Ethnos – Tradition: Studien zur slawischen Sprachgeschichte [= Диахрония – этнос – традиция: исследования по истории славянских языков]. Eds. Jasmina Grković-Major, Natalia B. Korina, Stefan M. Newerkla, Fedor B. Poljakov, Svetlana M. Tolstaja. Brno: Tribun EU, 2020, с. 259–279 (Электронная копия), здесь с. 259–261.

Генерал-аншефы
Генерал-губернаторы Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)
Участники Русско-шведской войны 1741—1743
Участники Семилетней войны
Участники Войны за австрийское наследство
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Белого орла (Речь Посполитая)
Участники Войны за польское наследство
Похороненные в Бауском крае